«We Don’t Talk Anymore» () — песня, записанная американским певцом и композитором Чарли Путом с его дебютного студийного альбома Nine Track Mind при участии актрисы и певицы Селены Гомес, вышедшая 24 мая 2016 года в качестве третьего сингла на лейбле Atlantic Records. Песня была написана Чарли Путом, Jacob Kasher Hindlin, Селеной Гомес, продюсер Чарли Пут. Сингл занял позицию № 9 в хит-параде США (Billboard Hot 100) и вошёл в несколько списков лучших (в том числе № 9 в чарте Adult Top 40). Видеоклип имел большой успех (более 2,7 млрд просмотров). Тираж сингла в США превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус.

Коммерческий успех 
«We Don’t Talk Anymore» достиг позиции № 14 в британском хит-параде.
Песня заняла позицию № 9 на Billboard Hot 100. «We Don’t Talk Anymore» также достиг позиции № 9 в чарте Adult Top 40 и № 13 в чарте Adult Contemporary и № 11 в чарте Mainstream Top 40. К февралю 2016 года тираж составил 513,700. В США тираж сингла превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус.

Музыкальное видео 
Режиссёр видеоклипа Phil Pinto, премьера прошла 2 августа 2016 года на канале BuzzFeed.

Отзывы 
Песня получила положительные отзывы музыкальной криткии и интернет-изданий: Spin, NJ.com, MTV, Fuse, Billboard, Idolator, Vulture.com.

Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 50).

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

История релиза

Источники

Ссылки 
  (более 1 млрд просмотров)

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Синглы Atlantic Records
Песни Селены Гомес
Песни Чарли Пута